Osoby o tym nazwisku:
 Dimitris Filipow – grecki siatkarz
 Grisza Filipow – bułgarski działacz komunistyczny
 Jordan Filipow – bułgarski piłkarz
 Krzysztof Filipow – polski historyk
 Roman Filipow – rosyjski lotnik wojskowy